Antonio Costa  (1804-1875) – incisore italiano
 Antonio Costa (1820-1890) – politico italiano, deputato del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia
 Antonio Costa (1847-1915) – pittore italiano
 Antonio Costa (1887 – ?) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia dal 1939 
 Antonio Costa (1898-1944) – presbitero italiano, MOVM 
 Antonio Costa Costa  (1953) – politico spagnolo
 António Costa  (1961) – politico portoghese